Кубок Атлантики ( или ) — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке. Участниками соревнования были национальные сборные команд Южной Америки. Всего было проведено 3 розыгрыша. Во всех победу одержала сборная Бразилии.

В последнем розыгрыше Кубка Атлантики учитывались результаты одновременно проводимых турниров — Кубка Рио-Бранко, Кубка Освалдо Круза и Кубка Рока.

Розыгрыши

Титулы

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
Copa del Atlantico

Соревнования национальных сборных по футболу